Hoogsensitief persoon, iemand met hoge gevoeligheid, een term uit de psychologie
 Hereditaire spastische paraparese, een spierziekte
 Purpura van Henoch-Schönlein